Prins Clausbrug (Dordrecht), basculebrug over het Wantij in Dordrecht;
 Prins Clausbrug (Utrecht), tuibrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht;
 Prins Clausbrug (Wormer), basculebrug in de provinciale weg N514 over de Zaan bij Wormer.